San Bartolomeo ima više značenja:
 San Bartolomeo (Ankona)
 San Bartolomeo (Asti)
 San Bartolomeo (Avelino)
 San Bartolomeo (Bari)
 San Bartolomeo (Bergamo)
 San Bartolomeo (Breša)
 San Bartolomeo (Kazerta)
 San Bartolomeo (Kjeti)
 San Bartolomeo (Komo)
 San Bartolomeo (Kuneo)
 San Bartolomeo (Firenca)
 San Bartolomeo (Frozinone)
 San Bartolomeo (Đenova)
 San Bartolomeo (Imperija)
 San Bartolomeo (L’Akvila)
 San Bartolomeo (Peruđa)
 San Bartolomeo (Ređo Emilija)
 San Bartolomeo (Rim)
 San Bartolomeo (Torino)
 San Bartolomeo (Verbano-Kuzio-Osola)